Rajd Wielkiej Brytanii 1989 (45. Lombard RAC Rally) – 45 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 19-23 listopada. Była to trzynasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1989. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Nottingham.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 1989 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1989
1989 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1989